Danzô Shimura, personnage du manga Naruto.
 Gorō Shimura (1930-2019), mathématicien japonais naturalisé américain. 
 Ken Shimura, nom de scène de Yasunori Shimura (1950-2020), humoriste et animateur de radio et télévision japonais.
 Noboru Shimura (1993-), footballeur japonais. 
 Takashi Shimura (1905-1982), acteur japonais.

Voir aussi 
 Conjecture de Shimura-Taniyama-Weil

Patronyme japonais